Enok ist die Bezeichnung für:

 einen Marderhund, siehe Marderhund
 ein geschütztes Militärfahrzeug, siehe LAPV Enok
 ein Gütermotorschiff, siehe Enok (Schiff)